

Тайога — місто, штат Нью-Йорк
 Тайога — місто, штат Північна Дакота
 Тайога — місто, штат Пенсільванія
 Тайога — місто, штат Техас
 Тайога Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсильванія
 Тайога — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія